Oštrica (otok)

Bilji rodovi:
 ostika, AegilopsL. biljni rod iz porodice Poaceae
 rdobrada, Dactylis L., biljni rod iz porodice Poaceae
 oksitropis, Oxytropis DC., biljni rod iz porodice Fabaceae